Un giorno insieme – album dei Nomadi del 1973
 Un giorno insieme/Crescerai – 45 giri dei Nomadi del 1973